Geinsheim bezeichnet

 einen Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz, siehe Geinsheim (Neustadt)
 einen Ortsteil von Trebur in Hessen, siehe Geinsheim am Rhein